Plusieurs villes possèdent un boulevard Saint-Michel :

Belgique 
le boulevard Saint-Michel à Bruxelles

Canada 
le boulevard Saint-Michel à Montréal

France 
le boulevard Saint-Michel à Paris

Michel Boulevard